Anneberg – area urbana della Svezia situata nel comune di Kungsbacka
Anneberg – area urbana della Svezia situata nel comune di Nässjö